Edmond Decottignies (1893-1963), haltérophile français ;
 Urbain Decottignies (1910-), footballeur français ;
Émile Decottignies dit Émile Decotty (1919-2006), accordéoniste, chef d'orchestre et compositeur français ;
 Roger Decottignies (1923-2005), juriste français.